Put Your Records On – singolo di Corinne Bailey Rae del 2006
 Put Your Records On – singolo di Ritt Momney del 2020